ПСФК Черноморец (Бургас) през сезон 2006/2007 година. Включва информация за всички мачове изиграни от отбора, за неговото ръководство и картотекирани играчи по време на кампанията.

Клубът

Ръководство

Треньорско ръководство

Трансфери

Привлечени 
 23  Коста Янев от Нафтекс (Бургас)
 13  Николай Николов от Левски (София)
 5  Николай Кръстев от Нафтекс (Бургас)
 3  Пейчо Делиминков от Нафтекс (Бургас)
 2  Траян Дянков (свободен агент)
 21  Николай Костов (футболист) от Нафтекс (Бургас)
 20  Ванчо Траянов от  Арминия Билефелд
 22  Цветомир Цонков от Светкавица (Търговище)
 8  Орлин Старокин под наем от Нафтекс (Бургас)
 24  Шенер Ремзи от Дунав (Русе)
 26  Деян Христов от Нафтекс (Бургас)
 28  Емил Тодоров от Берое (Стара Загора)
 25  Пламен Крумов от Нафтекс (Бургас)
  Владислав Стоянов от Нафтекс (Бургас)
  Янко Георгиев от Поморие (Поморие)
  Радомир Тодоров от Нафтекс (Бургас)
  Станислав Жеков от Нафтекс (Бургас)
  Веселин Пенев от Нафтекс (Бургас)
  Георги Божилов от Нафтекс (Бургас)
  Слави Костенски от  Иртиш Павлодар
  Ангел Русев от Спартак (Плевен)
  Венцислав Иванов от Беласица (Петрич)
  Марин Ценов от Нафтекс (Бургас)

Напуснали 
  Момчил Желев във ФК Равда
  Любомир Няголов във ФК Равда
  Станимир Вълков в  Джурмала
  Боян Динев във Видима-Раковски (Севлиево)
  Васил Калоянов в Поморие (Поморие)
  Джунейт Яшар в Чавдар (Бяла Слатина)
  Стоян Пасков (освободен)
  Пламен Стоянов (освободен)
  Илиян Банев в Поморие (Поморие)
  Пламен Димитров в Поморие (Поморие)
  Димитър Голчев в Поморие (Поморие)
  Цветан Канелов в Поморие (Поморие)
  Милен Георгиев в Несебър (Несебър)
  Милен Христов в Калиакра (Каварна)
  Мустафа Мустафа в Созопол (Созопол)
  Тодор Киселичков в Нафтекс (Бургас)
  Нено Ненов в Черноморец Бургас (София)
  Ганчо Евтимов в Нафтекс (Бургас)
  Иван Янчев в Поморие (Поморие)

Състав „Б“ ФГ 2006/07

Програма

Официални мачове в Източна Б ПФГ

Официални мачове за купата на България

Крайно класиране

Топ 5 голмайстори

Външни препратки 
 Официален сайт на Черноморец Бургас
 Черноморец в burgas24.bg

2006/07
Футболни отбори през сезон 2006/07